Aracena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aracena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Aracena (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar